Житлобуд-1:

 Житлобуд-1 — харківська будівельна компанія.
 Житлобуд-1 — харківський жіночий футбольний клуб. Клуб виступає в чемпіонаті і кубку України серед жінок. Багаторазовий чемпіон України.